Pokrvenik je lahko:
 Pokrvenik, Raška (Srbija)
 Pokrvenik, Tutin (Srbija)